Чемпионат Европы по подводному ориентированию разыгрывается с 1967 года.

Соревнования

Примечания

Ссылки 

 History of underwater orienteering

подводное ориентирование